Ludwig Yorck von Wartenburg – generale prussiano
 Maximilian Yorck von Wartenburg – militare e storico prussiano
 Paul Yorck von Wartenburg – filosofo e giurista tedesco
 Peter Yorck von Wartenburg – giurista tedesco